Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 2002 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года, кроме чемпиона страны и лучшего клуба в суммарной таблице сезона. Чемпион квалифицировался в Кубок Либертадорес 2003.

Таблица

Матчи

Тур 1
Дефенсор 0-0 Пласа
Феникс 5-2 Данубио

Тур 2
Данубио 1-2 Дефенсор
Феникс 2-0 Пласа

Тур 3
Данубио 2-1 Пласа
Феникс 3-1 Дефенсор

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF
 результаты турниров на RSSSF

Лигилья Уругвая